Ceci est une liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis du volume 543 de l’United States Reports:

Liste 

 Leocal v. Ashcroft, 
 Norfolk Southern R. Co. v. James N. Kirby, Pty Ltd., 
 Smith v. Texas,  (per curiam)
 Koons Buick Pontiac GMC, Inc. v. Nigh, 
 San Diego v. Roe,  (per curiam)
 Kansas v. Colorado, 
 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 
 Kowalski v. Tesmer, 
 Devenpeck v. Alford, 
 Cooper Industries, Inc. v. Aviall Services, Inc., 
 Florida v. Nixon, 
 Brosseau v. Haugen,  (per curiam)
 Whitfield v. United States, 
 United States v. Booker, 
 Jama v. Immigration and Customs Enforcement, 
 Clark v. Martinez, 
 Illinois v. Caballes, 
 Commissioner v. Banks, 
 Howell v. Mississippi,  (per curiam)
 Bell v. Cone,  (per curiam)
 Smith v. Massachusetts, 
 Stewart v. Dutra Constr. Co., 
 Johnson v. California, 
 Roper v. Simmons, 
 Cherokee Nation of Okla. v. Leavitt, 
 Spencer v. Pugh, 
 Democratic National Committee v. Republican National Committee,

Voir aussi 
Liste des arrêts de la Cour suprême des États-Unis par volume

Source

Liens externes 
Avis de la cour suprême du Volume 543 de l'United States Report 
Liste des arrêts de la cour, 1984-2006

Arrêt de la Cour suprême des États-Unis